A Lego Friends: Lányok bevetésen (eredeti cím: Lego Friends: Girls on a Mission) 2018-ban bemutatott dán televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelynek szereplői a Lego Friends nevű játék legófigurái. A tévéfilmsorozat a M2 Entertainment gyártásában készült. Műfaja filmvígjáték- és kalandfilmsorozat. Az animációs játékfilmsorozat a Lego Friends of Heartlake City című sorozattól eltérő animációval készült.

Ismertető 
Íme Andrea, Mia, Emma, Olivia és Stephanie. Öt különleges barátnő, akik egy hősies küldetésre készülnek: megóvni Heartlake City-t a csalóktól. Egy kis móka, egy kis szeretet és rengeteg bátorság megannyi kalanddal fűszerezve!

Szereplők 
 Olivia – Barna hajú, barna szemű szemüveges tinilány.
 Mia – Vörös hajú, zöld szemű, szeplős tinilány.
 Emma – Fekete hajú, barna szemű tinilány.
 Andrea – Sötétbarna hajú, barna szemű tinilány.
 Stephanie – Szőke hajú, kék szemű tinilány.

Magyar változat
A szinkron a LEGO megbízásából készült.
 Magyar szöveg: Boros Karina

Magyar hangok 

 Baráth István – Jeremy Dore / JD
 Benedek Dániel – Zack
 Bergendi Áron – Zobo
 Bodor Böbe – Hazel
 Boldog Emese – Olivia
 Bolla Róbert – Joey
 Czető Zsanett – Emma
 Csere Ágnes – Dottie Rae
 Csiby Gergely – Ethan
 Csonka Anikó – Andrea anyja
 Fehér Péter – Ricki (1. hang)
 Galiotti Barbara – Abby
 Göbölős Krisztina – Chloe (1. hang)
 Györfi Laura – Mia
 Gyurin Zsolt – Duane
 Hám Bertalan – Jake
 Hermann Lilla – Liz (2. hang)
 Kántor Kitty – Andrea
 Kardos Eszter – Stephanie
 Kis-Horváth Zoltán – Daniel (1. hang), Dean
 Lamboni Anna – Liz (1. hang)
 Nádorfi Krisztina – Chloe (2. hang)
 Németh Attila István – Daniel (2. hang), Steve Newman
 Pekár Adrienn – Vicky
 Sági Tímea – Laura (Olivia anyja)
 Solecki Janka – Meredith
 Száday Gergely – Ray
 Szabó Andor – Ricky (2. hang)
 Varga Rókus – Billy Bob

Évados áttekintés

Bevezető kisfilmek

Epizódok

1. évad (2018)

2. évad (2019)

3. évad (2020)

4. évad (2021)

Rövidfilmek

1. évad (2018)

2. évad (2019)

3. évad (2020)

Zenés videók

Jegyzetek

Források 
 Lego Friends: Girls on a Mission a LEGO YouTube csatornáján (kínaiul)
 Lego Friends: Girls on a Mission a HKTOYSRUS YouTube csatornáján (kínaiul)

További információk 
 A Lego Friends: Lányok bevetésen a Minimax oldalán 
 A Lego Friends: Lányok bevetésen epizódjainak listája a Livedoor Blogon 
 A Lego Friends: Lányok bevetésen epizódjainak listája a fernsehserien.de oldalon, a Lego Friends 4. évadjaként (Staffel 4) feltüntetve 

Lego-sorozatok
Dán animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok